Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1976 werd op 28 en 29 februari 1976 in Thialf in Heerenveen gehouden.

Titelhouder was de Nederlander Harm Kuipers, die in het Bislett stadion in Oslo wereldkampioen van 1975 was geworden. Piet Kleine won zijn enige wereldtitel.

Eindklassement

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

Langebaanschaatsen in 1976
Schaatsen in Heerenveen
 1976
Schaatsen 1976